Athletic Club, også kendt som Athletic Bilbao, er en spansk fodboldklub fra Bilbao i Vizcaya, der spiller i La Liga. Klubben er en af de historiske storklubber i spansk fodbold, og er sammen med Real Madrid og FC Barcelona de eneste klubber der aldrig har været rykket ud af La Liga. Athletic står noteret for 8 spanske mesterskaber og 23 Copa del Rey-pokaltitler. Klubben er verdensberømt for sin spillerpolitik, der går ud på kun at benytte baskiske spillere på holdet.

Historie 
Athletic blev grundlagt i 1898 efter en sammenlægning af studenterklubben ”Athletic Club” og arbejderklubben ”Bilbao Football Club” . I første omgang kaldte de sig ”Bizcaya”. De har deltaget i hver eneste sæson afholdt i La Liga nogensinde, startende i 1928/1929. I ligaens første år var klubben en stor magtfaktor og sikrede sig fire titler i starten af 1930'erne. Seneste mesterskab kom i 1984. De senere år har klubben flere gange været tæt ved at rykke ud af La Liga. Det er blevet antydet, at manglen på succes er klubbens spillerpolitik, der kun tillader baskiske spillere, hvilket naturligvis giver et begrænset marked at hente spillere fra.

Athletic er med 23 titler, den næstmest vindende nogensinde i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, kun overgået af FC Barcelona med 24. Seneste pokaltitel blev ligeledes vundet i 1984.

I 1998/1999 deltog Athletic for første og hidtil eneste gang, i Champions League. Klubben nåede dog ikke videre fra det indledende gruppespil.

Nuværende Spillertrup 

 (Vice Anfører)

 (Anfører)

Titler 
La Liga: 
 Mesterskaber: 8 (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984).

Copa del Rey:
 Pokaltitler: 23 (1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984).

Kendte spillere 

  Fernando Llorente
  Joseba Etxeberria
 Ander Herrera
 Aymeric Laporte

Se også 
 Athletic Club (kvinder)

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Athletic Clubs officielle hjemmeside

 
Etableret i 1898
Fanejede fodboldklubber